D'Iberville (Mississippi) - uma cidade localizada no estado americano de Mississippi, no Condado de Harrison
D'Iberville (Metro de Montreal) - uma estação da Linha Azul do Metro de Montreal

Desambiguação